Make Believe – gruppo musicale statunitense
 Make Believe – singolo dei Toto del 1982
 Make Believe – singolo degli Angra del 1996
 Make Believe – album degli On del 2002
 Make Believe – album dei Weezer del 2005
 Make Believe – singolo di Hanna Pakarinen del 2008